Sujew (russisch ) oder Zouev ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Zouev (russisch Алексей Зуев/Alexei Sujew; * 1982), russischer Pianist
 Andrei Alexandrowitsch Sujew (* 1964), russischer Eishockeytorwart und -trainer
 Diana Sujew (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Elina Sujew (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Juri Alexejewitsch Sujew (1932–2006), russisch-kasachischer Sinologe und Turkologe
 Nikolai Wladimirowitsch Sujew (* 1970), russischer Badmintonspieler
 Stepan Olegowitsch Sujew (* 1988), russischer Skirennläufer

 Wiktor Sujew (* 1983), weißrussischer Boxer